Nurmi pode ser:
Paavo Nurmi
Anne Nurmi
Maila Nurmi
1740 Paavo Nurmi

Desambiguação